Karang Anyer (Kisaran Timur), een plaats in Indonesië
Karang Anyer (Gunung Maligas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing